Krötzing ist der Ortsname von

 Krötzing (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Krötzing (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern